Entlastung steht für:

 Entlastung (Bauwesen), Gewichtsumleitung einer Mauer über einem Tor oder einem Fenster auf die tragenden Elemente, siehe z. B. Entlastungsbogen oder Entlastungsdreieck
 Entlastung (Physik), Verringerung des Drucks oder der Auflast
 Entlastung (Recht), rechtliche Entlastung eines Gesellschafts- oder Vereinsorgans
 Entlastung (Soziologie), zentraler Begriff der modernen Soziologie und philosophischen Anthropologie

steht im weiteren Sinn für:

 Entlastungsstraße, ehemalige Straße in Berlin

Siehe auch:

 Belastung (Begriffsklärung)